

Personnalités
 Abbo Ostrowski
Alexandre Ostrovski (1823-1886), dramaturge russe
Nadejda Ostrovskaïa (en) (1980-), joueuse de tennis biélorusse
 Alexander Ostrowski, (1893-1986), mathématicien ukrainien. Son nom a été donné aux :
 théorème d'Ostrowski ;
 prix Ostrowski, une distinction mathématique ;
 Christien Ostrowski, (1811-1882), homme de lettres polonais ;
 Feliks Ostrowski (1802-1860), pianiste, professeur et compositeur polonais
 Józefat Bolesław Ostrowski (1805-1871), écrivain polonais ;
 Krzysztof Ostrowski, (1982-), joueur de football polonais ;
 Léon Ostrowski
 Marek Ostrowski, (1959-2017), joueur de football polonais ;
Nikolaï Ostrovski (1904-1936), soldat et écrivain russe
 Stanisław Ostrowski, (1892-1982), homme politique polonais ;
 Stéphane Ostrowski, (1962-), joueur et entraîneur de basket-ball français.

Géographie
 Powiat Ostrowski, une division administrative de Pologne.

Références 

Homonymie de patronyme